Kalvariya kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Žemaičių Kalvarija (ort i Litauen), 
 Kalvarija, ort, 

Robotskapade Litauenförgreningar